Sagraea är ett släkte av tvåhjärtbladiga växter. Sagraea ingår i familjen Melastomataceae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Myrtenordningen
Sagraea

es:Sagraea